Kouga steht für:

Personen:
 Yun Kouga (* 1965), eine japanische Manga-Zeichnerin

Geographie:
 Kouga (Kouga Local Municipality), eine südafrikanische Gemeinde des Distrikts Sarah Baartman
 Kouga (Fluss), ein Fluss in Südafrika
 Kouga Dam, ein Stausee in Südafrika
 Kougaberge, eine Bergkette in Südafrika